Комора може да се односи на:

 Комора,

или

 Срчана комора
 Привредна комора
 Хипербарична комора

или

 Комора (Двор), насеље у општини Двор, Банија, Република Хрватска